Идельсон — фамилия.
 Идельсон, Авраам (Абрам Давидович Идельсон; 1865—1921) — российский публицист, общественный деятель, лидер сионистского движения, журналист.
 Идельсон, Авраам Цви (1882—1938) — композитор и музыковед, видный деятель еврейской культуры и музыки.
 Идельсон, Беба (урождённая Идельсон, 1895—1975) — израильский политик.
 Идельсон, Биньямин (1911—1972) — израильский aрхитектор.
 Идельсон, Джерри (1893—1974) — альтист, композитор.
 Идельсон, Иосиф Яковлевич (род. 1931) — архитектор.
 Идельсон, Лев Иосифович (1930—2016) — советский врач-гематолог.
 Идельсон, Наум Ильич (1885—1951) — советский учёный.
 Идельсон, Яков Семёнович (1870—1938) — российский, советский инженер-технолог, специалист в области нефтепромыслового и бурового оборудования.

 Азарх-Грановская, Александра Вениаминовна, урождённая Идельсон.
 Бар-Йехуда, Исраэль (первоначально Израиль Идельсон)

Другое 
 Идельсон — крупный древний ударный кратер в южной приполярной области обратной стороны Луны.

Примечания